Haataansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Haataansaari (ö i Norra Savolax), 
 Haataansaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar